Granit – rodzaj litej, głębinowej skały magmowej
 P-700 Granit (П-700 Гранит) – rosyjski/radziecki pocisk przeciwokrętowy
 Granit – wieś w Bułgarii